Ма́ркова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Фамилия 
 Маркова, Алисия (наст. имя Лилиан Элис Маркс; 1910—2004) — английская балерина.
 
 Маркова, Анна Борисовна (род. 1955) — глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
 
 
 Маркова, Виктория Эммануиловна (род. 1942) — советский и российский искусствовед, специалист в области итальянской живописи.
 
 Маркова, Екатерина Георгиевна (род. 1946) — советская и российская актриса, сценарист, писатель.
 Маркова, Ивана (род. 1938) — британский психолог.
 
 Маркова, Майя Алексеевна (1926—2020) — советский режиссёр, киноактриса.
 Маркова, Мария Александровна (род. 1982) — русская поэтесса.
 
 Маркова, Полина Степановна (1922—1993) — директор школы, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Маркова, Юлия Константиновна (род. 1996) — российская гандболистка.

Топоним

Населённые пункты

Польша 
 Маркова — сельская гмина в Польше, Подкарпатское воеводство, Ланьцутский повят.
 Маркова — деревня в Польше, Подкарпатское воеводство, Ланьцутский повят.

Россия 
 Маркова — рабочий посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Маркова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Маркова — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Маркова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Маркова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Маркова — деревня в Упоровском районе Тюменской области.

Украина 
 Маркова — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Маркова — село в Монастырисском районе Тернопольской области.

Реки 
 Маркова — река, протекающая в Архангельской области; приток Ущажи.
 Маркова Речка — река, протекающая в Пермском крае, Кировской области и Удмуртии; приток Юма. См. также 
 Маркова тропа
 
 Марковские цепи